Чемпіонат Польщі з футболу 1956  — проводився у 1956 році. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Легія» (Варшава).

Підсумкова таблиця 

І = матчі; О = набрані очки; В = перемоги; Н = нічиї; П = поразки; МЗ = забиті м'ячі; МП = пропущені м'ячі

Бомбардири 

1956 у Польщі

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1956
Польща
1956 у польському спорті